Открытый чемпионат Нур-Султана по теннису 2020 — 1-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящийся в казахстанском городе Нур-Султан на закрытых хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Игры основной сетки соревнований состоятся с 26 октября по 1 ноября 2020 года.

Общая информация

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 19 октября 2020.

Особая категория игроков 
Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC)
  Дмитрий Попко
  Андреас Сеппи
  Тимофей Скатов
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг
  Маккензи Макдональд
Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Дамир Джумхур
  Аслан Карацев
  Юити Сугита
  Эмил Руусувуори

Ограничения  
Учитывая повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении турнира, игры пройдут без допуска зрителей и в рамках строгого протокола.

«Организаторы "Astana Open", в целях обеспечения максимальной безопасности игроков, предусмотрели ряд ограничительных мер. Территория Национального теннисного центра будет оснащена специальными передвижными лабораториями для ПЦР-диагностики и термосканерами, разработаны жесткие маршруты, которые исключают нежелательные контакты игроков, организаторов и персонала», - сообщил Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

«Все наши матчи будут доступны в режиме онлайн-трансляции. Наш международный партнер, компания IMG, осуществит трансляцию во всех ключевых регионах мира, права на эксклюзивное вещание на территории Казахстана получил "QAZSPORT". В данный момент ведется подготовка к мероприятию, и мы с нетерпением ждем захватывающих матчей, - сказал Аттила Рихтер, директор турнира.

Кроме того, на территории Национального теннисного центра будет работать виртуальный пресс-центр, что обеспечит широкий доступ казахстанским и международным средствам массовой информации к пресс-конференциям, эксклюзивным интервью с игроками и другим активностям теннисистов, предусмотренных в рамках "Astana Open".

Спонсоры  

В статусе генерального спонсора на ATP 250 «Astana Open» присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

Партнеры: Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, Terra Motors, Jaguar и Land Rover, Тeсhnodom, Aqua Rossa, Technogym, Нead, ASU.

Информационные партнеры: Qazaqstan, Qazsport, Setanta, Zakon.kz, Informburo, 31 канал, Forbes.kz, Business FM.

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 

Казахстан
Теннис
Октябрь 2020 года